

Geografia
 Francia – stato europeo
 Francia – frazione di Cossano Canavese nella città metropolitana di Torino, Italia
 Cima di Francia – montagna delle Alpi liguri

Persone
 Chiara Francia (2003) – attrice argentina
 Corrado Francia (1948-2021) – cantante italiano
 Ennio Francia (1904-1995) – presbitero e storico d'arte italiano
 Francesco Francia (1447-1449 circa–1517) – pittore, orafo e medaglista italiano
 José Gaspar Rodríguez de Francia (1766-1840) – dittatore paraguaiano
 Juan Pablo Francia (1984) – calciatore argentino
 Lalla Francia (1955) – cantante italiana
 Mirka Francia (1975) – pallavolista cubana naturalizzata italiana
 Paolo Francia (1901–...) – sciatore di pattuglia militare italiano.